Ulysses kan være:

 Odysseus – hed Ulysses i den romerske mytologi
 Ulysses (roman) – en roman af James Joyce
 Ulysses (digt) – et digt af Tennyson
 Ulysses (rumsonde) – et europæisk rumprojekt i ESA-regi